Huik (schip), tent over het voorschip op open boten
 Huik (kleding), een soort kledingstuk
 Calyptra, ook wel huikje genoemd, het omhulsel van een sporendoosje